Луненбург има више значења:
 Округ Луненбург (Вирџинија)
 Луненбург (Вирџинија)
 Луненбург (Масачусетс)